Zenica est un toponyme qui peut désigner :
Zenica, une ville de Bosnie-Herzégovine située dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ; 
Zenica, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Pljevlja.